Сувестр — фамилия. Известные носители:
 Сувестр, Пьер
 Сувестр, Эмиль